В 2011 году  Сан-Марино приняло участие в конкурсе песни Евровидение во 2-й раз. Сан-Марино решило вернуться на конкурс песни Евровидения 2011 года, после того как пропустило два конкурса подряд (2009 и 2010). Сан-Марино представляла певица Сенит. Первым участием страны стало выступление в Белграде (2008). Тогда Сан-Марино представляла группа MiOdio, заняв в первом полуфинале последнее место с 5 баллами.

На этот раз Сан-Марино вновь не удалось пройти в финал, но результат оказался лучшим (34 балла; 16 место).

Конкурсы песни Евровидения 2009 и 2010 
SMRTV изначально планировал возвращение на конкурс Евровидение 2009 в Москве. Министр культуры Сан-Марино вскоре после Евровидения 2008 заявил, что страна имеет хорошие надежды на возвращение. Однако о возвращении на конкурс песни страна не заявила. Местный вещатель SMRTV заявлял, что причиной такого решения являются финансовые причины, а не плохие результаты участия в Евровидение 2008.

На конкурс песни Евровидение 2010 в Осло Сан-Марино также не вернулось, снова заявив о финансовых причинах, с которыми сталкивается публичный вещатель — телеканал San Marino RTV. Однако в 2011 году страна вернулась на Евровидение, но не совершила дебют на Детский конкурс песни Евровидение.

Отбор 
22 декабря 2010 сан-маринский телеканал публичного вещания San Marino RTV (SMRTV) объявил о возвращении Сан-Марино на конкурс песни Евровидения.

3 февраля 2011 года стало известно, что на конкурсе Сан-Марино будет представлять итальянская певица Senit (настоящее имя — Senhit Zadik Zadik).

11 марта 2011 года состоялась презентация песни Stand By, с которой Senit поедет в Дюссельдорф.

Отбор проводился сан-маринской телекомпанией San Marino RTV.

Исполнитель 
Сеньит Задик Задик (), известная также как Сенит () (род. 1 октября 1979, Болонья,  Италия) — итальянская певица эритрейского происхождения.

Сенит родилась в Болонье, в семье эмигрантов из Эритреи. Свою карьеру певица начала за рубежом, выступая в различных мюзиклах в Швейцарии и Германии. В 2002 Сенит вернулась в Италию, и в 2006 выпустила свой дебютный альбом. В следующем году она выпустила свой второй альбом — «Un Tesoro è necessariamente nascosto». В 2009 — третий англоязычный альбом «So High».

Команда 
  Сенит (Senit) — исполнитель песни.
  Моника Сарти (Monica Sarti) — бэк-вокалистка.
Моника родилась в Сан-Марино. Учится в музыкальной академии, после того как начала своё образование в Сан-Маринском музыкальном институте. Она является частью женской группы Arcadia и изучает лирическое пение. Моника была выбрана бэк-вокалисткой через открытый конкурс певцов из Сан-Марино. За свою короткую карьеру она принимала участие в различных музыкальных коллективах.

  Джино Эмнес (Gino Emnes) — бэк-вокалист.
Родился в Нидерландах, но его отец родом из Суринама. Его дебют состоялся в мюзикле «Слава», где он играл роль Тайрона. Он также играл в таких шоу, как «Аренда», «Бенджамин Коффин III», «Кошки», «Ром Тум Таггер» и другие. В 2001 году Джино и Сенит встретились в первый раз в Гамбурге, где они играли главных персонажей Симба и Нала в мюзикле Диснея «Король Лев». В 2000 году Джино был бэк-вокалистом и танцором Нидерландов в конкурсе Евровидения 2000.

  Кася Вальчак (Kasia Walczak) — бэк-вокалистка.
Кася — актриса мюзиклов, получившая образование в Гдыне в школе искусств. Во время учебы она выступала на сцене музыкального театра в Гдыне в мюзиклах, таких как «Иисус Христос — суперзвезда», «Чикаго» и «Волосы». В настоящее время она также учится на журналиста.

  Адам Эванс (Adam Evans) — гитарист.
Лондонский гитарист с многолетним опытом гастролей, работал с голливудскими фильмами «Шпионские игры», «Отель Руанда»и другие. Он играл по всему миру вместе с такими исполнителями как Ник Кершоу, Шарлотта Черч, Just Jack и т. д.

  Бен Эпштейн (Ben Epstein) — бас-гитарист.
Играет на бас-гитаре с 12 лет и занимается музыкой профессионально с момента окончания школы. За последние несколько лет он гастролировал с большим количеством артистов, включая Даффи, Шерил Коул и Уилл Янг.

Промотур перед Евровидением 2011 

 11 февраля —  Азербайджан — Milli secim turu final
 23-25 марта —  Турция
 26 марта —  Грузия
 27 марта —  Армения — National Music Awards
 9 апреля —  Нидерланды — Eurovision In Concert
 15 апреля —  Мальта
 17 апреля —  Великобритания — London Eurovision Party
 18 апреля —  Сербия — программа «Morning show, Bingo»
 20 апреля —  Хорватия — программа «Dobro jutro, Hrvatska»

Репетиции, пресс-конференции 
Сенит и её команда репетировали около месяца до выступления. Официальные репетиции на сцене Эсприт Арены в Дюссельдорфе состоялись 2 мая (10:40 — 11:20) и 5 мая (17:30 — 18:00).

В эти же дни состоялись пресс-конференции: 2 мая (12:05 — 12:45) и 5 мая (18:45 — 19:15). Сенит, её команда и официальные представители отвечали на различные вопросы журналистов и корреспондентов Германии и Европы.

San Marino Party 2011 

Делегация Сан-Марино впервые на конкурсе песни Евровидения провела собственную вечеринку. San Marino Party прошло 8 мая в Евроклубе. На вечеринке присутствовало много гостей, в том числе российский участник на Евровидении 2011 Алексей Воробьёв и, неожиданно для всех, победитель Евровидения 2009 Александр Рыбак.

Главной виновницей торжества была Сенит, представитель Сан-Марино на Евровидении 2011. Она исполнила свою конкурсную песню «Stand By», в том числе и немецкую версию этой песни. Также были исполнены различные хиты конкурса песни Евровидение (например, песня группы ABBA — Waterloo).
В конце торжества Сенит отвечала на вопросы прессы.

Полуфинал 
Senit выступала в первом полуфинале, который состоялся 10 мая 2011 года. В результате жеребьёвки, которая прошла 15 марта, стало известно, что Сенит выступит под номером 12 (после  Мальты и перед  Хорватией).

В этом году Сан-Марино также не удалось пройти в финал конкурса, но результат стал лучше. Сенит набрала 34 балла и заняла 16 место в полуфинале.

Голосование полуфинала

Финал 
В финале Сан-Марино участия не принимало, но участвовало в голосовании.

Голосование финала

Национальное жюри 
С 2009 года голосование на конкурсе песни Евровидение осуществляется в пропорции 50:50 (телезрители — профессиональное жюри). В состав жюри должно входить 5 профессионалов в музыкальной сфере.

В 2011 году в состав национального жюри Сан-Марино вошли:
  Соня Тура (Sonia Tura) — председатель жюри; координатор веб-контента San Marino RTV.
  Максимилиан Мессери (Massimiliano Messieri) — музыкант и музыкальный академик.
  Кьяра Маси (Chiara Masi) — артист и хип-хоп-танцор.
  Кристина Полверелли (Cristina Polverelli) — музыкант.
  Лаура Касетта (Laura Casetta) — музыкант, певец и журналист.

Ссылки 
 Страница участия Сан-Марино на Евровидение 2011. eurovision.tv
 Страница участия Сан-Марино на esckaz.com
 San Marino Party (англ.)

Страны на «Евровидении-2011»